Longitarsus fulgens   — вид  из подсемейства . Распространён в Европе на юг до Италии и Болгарии, в Дагестане, Западной России на восток до Красноярска.

Вариетет 
 вариетет: Longitarsus fulgens var. exhaustus Weise, 1888

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Прыгуны
Животные, описанные в 1860 году